Gjonaj steht für:

 Gjonaj (Kosovo), ein Ort der Stadt Prizren, Kosovo

Gjonaj ist der Familienname folgender Personen:

 Etilda Gjonaj (* 1981), albanische Politikerin (PS)